Harpoon (engl. für Harpune) bezeichnet

 ein Computerspiel, siehe Harpoon (Computerspiel)
 einen Seezielflugkörper, siehe AGM-84 Harpoon
 einen US-Seefernaufklärer von 1942, siehe Lockheed Ventura (PV-2 Harpoon)
 ein Funksystem von Telefunken, siehe SY-5000
Siehe auch:
 Harpoon Point